Baki bezeichnet:
 eine Insel in Sierra Leone, siehe Baki (Insel)
 eine Stadt in Somalia/Somaliland, siehe Baki (Somalia)
 einen männlichen Vornamen, siehe Baki (Vorname)
 einen Manga und Anime zu Grappler Baki
 Baki (Zentral-Amanuban), ein indonesisches Dorf im Distrikt Zentral-Amanuban in Westtimor

Baki ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bâkî (1526–1600), osmanischer Dichter

 Brigitte Baki (* 1957), deutsche Erzieherin, Sozialpädagogin, Gewerkschafterin und Richterin am Thüringer Verfassungsgerichtshof
 Leila Ivonne Juez de Baki (* 1951), ecuadorianische Botschafterin
 Mohamed Abd El-Baki (* 1987), ägyptischer Gewichtheber
 Naomi Baki (* 1985), südsudanesische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin 
 Wolf Baki (* 1937), deutscher Schlagerkomponist
 Yaqoob Abdul Baki (* 1979), omanischer Fußballschiedsrichter

Bakı bezeichnet:
 die Hauptstadt Aserbaidschans, siehe Baku

BaKi steht für:
 Banane-Kirsch-Saft

Siehe auch:
 Baky
 Bacci